K8 oder K 8 steht für:
 AMD K8, Prozessorgeneration von AMD
 AMD Athlon (K8), Mikroprozessor für Computer 
 AMD Opteron (K8), 64-Bit-Mikroprozessor für Server und Workstations
 AMD Sempron (K8), Mikroprozessor für Computer 
 Kubernetes, Cluster-Management-Software
 Hispano-Suiza K8, spanisches Konzeptfahrzeug, siehe Hispano-Suiza #Renaissance der Marke im Automobilbau seit 2000
 Kia K8, südkoreanischer Pkw
 Schleicher K 8, deutsches Segelflugzeug
 HMS K8, britisches U-Boot der U-Boot-Klasse K (Royal Navy)
 Kan Air (IATA-Code), thailändische Regionalfluggesellschaft
 Zambia Skyways (IATA-Code), sambische Fluggesellschaft

K-8 steht für:
 K-8 (U-Boot), Atom-U-Boot der sowjetischen Marine
 Kaliningrad K-8, sowjetische Luft-Luft-Rakete 
 K-8 (Schulart), im Schulsystem der Vereinigten Staaten eine erweiterte Form der Grundschule, die die Klassenstufen K bis 8 umfasst
 K-8 Karakorum (Hongdu JL-8), chinesisch-pakistanisches Trainingsflugzeug und leichtes Angriffsflugzeug

K8